Un voiturier est une personne dont le métier est de stationner des voitures à la place de leur conducteur.
 Un voiturier également appelé roulier est un ancien métier.